Center Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Center Mountain (Alaska)	
 Center Mountain (Arizona)	
 Center Mountain (Colorado)	
 Center Mountain (Idaho County, Idaho)	
 Center Mountain (Lemhi County, Idaho), auf der Grenze zu Montana	
 Center Mountain (Valley County, Idaho)	
 Center Mountain (Kalifornien)	
 Center Mountain (Aroostook County, Maine)	
 Center Mountain (Piscataquis County, Maine)	
 Center Mountain (Montana)	
 Center Mountain (Nevada)	
 Center Mountain (Washington)